Нико́льское — село Верхнестуденецкого сельского поселения Задонского района Липецкой области.

По данным 1859 года — село владельческое Никола́евское (Студене́ц), при ручье Студенце, 68 дворов.

Сегодня Никольское — это фактически часть села Верхний Студенец; она расположено у северо-западной границы.

Население

Известные уроженцы
В 1854 году в Никольском родился основатель современной сварки Н. Г. Славянов.

Примечания 

Населённые пункты Задонского района